

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Benq“ beginnt.

Benq 



Benqu 
 Benque, Franz (1841–1921), deutscher Fotograf
 Benque, Wilhelm (1814–1895), deutscher Landschaftsgärtner und Gartenarchitekt
 Benquerença, Olegário (* 1969), portugiesischer Fußballschiedsrichter